Minburn peut se référer à :

Toponymes

Comté de Minburn No 27, district municipal, situé dans la province d'Alberta.
 Minburn, un village du comté de Minburn N 27.

Minburn, une ville du comté de Crawford, en Iowa.

Homonymie de toponyme